Joan Sardà puede hacer referencia a:

 Juan Sardá Dexeus, economista español.
 Joan Sardà i Lloret, traductor y crítico literario español.